Группу D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Лихтенштейна и Португалии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы D 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

12 мячей

  Гонсалу Рамуш

7 мячей

  Фабиу Виейра

6 мячей

  Кристиан Хлинссон

  Фабиу Силва

5 мячей

4 мяча

  Бринйольфюр Дарри Виллюмссон

  Кристаль Мани Ингасон

3 мяча

  Владислав Морозов
  Андроникос Какуллис

  Иоаннис Кости
  Энрике Араужу

  Витор Оливейра

2 мяча

  Дмитрий Латыхов
  Владислав Ложкин
  Олег Никифоренко
  Александр Шестюк

  Яннис Сарделис
  Христос Цолис
  Бьярки Бьяркасон
  Исак Торвальдссон

  Хакон Арнар Харальдссон
  Яннис Геролему
  Паулу Бернарду
  Фабиу Карвалью

1 мяч

  Илья Василевич
  Роман Вегеря
  Роман Давыскиба
  Ярослав Орешкевич
  Яннис Ботос
  Апостолос Диамантис
  Василис Загаритис
  Фотис Иоаннидис
  Михалис Косидис
  Георгиос Куциас
  Теодосис Махейрас

  Яннис Михаилидис
  Никос Михелис
  Василис Сурлис
  Яннис Христопулос
  Виктор Эрилигюр Андрасон
  Сайвар Атли Магнуссон
  Колбейн Тордарсон
  Агуст Хлинссон
  Андреас Кацадонис
  Гектор Киприану
  Гиоргос Наум

  Томас Николау
  Даниил Парутис
  Ясонас Пикис
  Руэль Сотириу
  Михалис Хараламбус
  Андре Алмейда
  Перрейра да Кошта
  Гонсалу Инасиу
  Франсишку Консейсан
  Нуну Тавариш
  Тиагу Томаш

Автоголы

  Никита Супранович (в гостевом матче с Грецией)

  Антреас Караманолис (в гостевом матче с Исландией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023